Audubon peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Jacques Audubon (1785-1851), un ornithologue, naturaliste et peintre américain d'origine française, considéré comme le premier ornithologiste du Nouveau Monde

Toponyme 
Aux États-Unis, 
 Audubon, une localité du comté homonyme dans l'Iowa
 Audubon, est un quartier de La Nouvelle-Orléans en Louisiane
 Audubon, une localité du comté de Becker dans le Minnesota
 Audubon, une localité du comté de Camden dans le New Jersey
 Audubon, une localité du comté de Montgomery en Pennsylvanie
 Audubon, une ville fantôme située dans le comté de Wise au Texas
 Audubon Avenue, une avenue des Washington Heights à Manhattan à New York
 Comté d'Audubon, dans l'Iowa

Organisations 
 Société nationale Audubon (National Audubon Society), dont le quartier général se situe à New York
 , à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane
 Audubon Quartet, un quartet à cordes de Blacksburg en Virginie
 John J. Audubon Elementary School, une école située à Scranton en Pennsylvanie

Autre 
 Audubon Ballroom, salle de spectacle à New York où a été assassiné Malcolm X